Аројо Верде има више значења:

 Аројо Верде (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Аројо Верде (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Верде, Агвахе Пењуелас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Верде (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Верде, Лос Торос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Верде (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Верде (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Верде (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Верде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Верде (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Верде (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Верде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Верде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Верде (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Верде (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Верде (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику